Архиепархия Кампалы () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Кампала — столице Уганды. Митрополия Кампалы включает в себя районы Кампала, Мпиги и Вакисо в центральной части Уганды. В митрополию Кампалы входят епархии Касаны–Луверо, Кийинды–Митьяны, Лугази и Масаки. Кафедральным собором архиепархии Кампалы является Собор Девы Марии. На территории архиепархии, в посёлке Намугонго, находится Базилика Мучеников Угандских, одна из двух малых базилик на территории Уганды. С 9 декабря 2021 года архиепископ Кампалы — архиепископ Павел Ссемогерере.

История 
27 октября 1880 года Святой Престол учредил апостольский викариат Ньянзы, выделив его из апостольского викариата Центральной Африки (сегодня — архиепархия Хартума.

В 1883 году он изменил своё название на Апостольский викариат Виктория-Ньянза.

13 июля 1894 года передал часть своей территории в пользу учреждения Апостольского викариата Верхнего Нила (сегодня — архиепархия Тороро) и Южной Виктории-Ньянзы (сегодня — архиепархия Мванзы) и одновременно, снова, изменил своё название на Апостольский викариат Северной Виктории-Ньянзы.

15 января 1915 года название снова изменилось на Апостольский викариат Уганды.

8 апреля 1929 года, 28 мая 1934 года и 25 мая 1939 года уступил часть своей территории в пользу учреждения Апостольского викариата Букобы, соответственно (в настоящее время епархия Руленге-Нгара), Рувензори (сегодня — архиепархия Мбарары) и Масаки (в настоящее время епархия).

25 марта 1953 года силой буллы Quemadmodum ad Nos Папы Пия XII Апостольский викариат был возведён в ранг митрополии и изменил названия став архиепархией Рубаги.

9 августа 1965 года митрополия уступила часть территории в пользу учреждения епархии Хоимы.

5 августа 1966 года митрополия приняла своё нынешнее название.

17 июля 1981 года митрополия передала ещё часть своей территории в пользу учреждения епархии Кийинды-Митьяны.

30 ноября 1996 года митрополия передала часть своей территории в пользу учреждения епархии Касаны-Луверо и Лугази.

Ординарии архиепархии 
 Léon-Antoine-Augustin-Siméon Livinhac, M.Afr. — (15 июня 1883 — 4 декабря 1889);
 Jean-Joseph Hirth, M.Afr. — (4 декабря 1889 — 13 июля 1894 — назначен апостольским викарием Южной Виктории-Ньянзы);
 Antonin Guillermain, M.Afr. — (22 января 1895 — 14 июля 1896);
 Henri Streicher,M.Afr. — (1 февраля 1897 — 2 июня 1933);
 Joseph Sweens, M.Afr. — (12 декабря 1912 — 15 ноября 1928);
 Henri Streicher, M.Afr. — (15 января 1915 — 2 июня 1933);
 Edouard Michaud, M.Afr. — (2 июня 1933 — 18 июня 1945);
 Louis Joseph Cabana, M.Afr. — (9 января 1947 — 20 декабря 1960);
 Joseph Kiwánuka, M.Afr. — (20 декабря 1960 — 22 февраля 1966);
 кардинал Эммануил Киванука Нсубуга — (5 августа 1966 — 8 февраля 1990);
 кардинал Эммануил Вамала — (8 февраля 1990 — 19 августа 2006);
 Сиприан Кизито Лванга — (19 августа 2006 — 3 апреля 2021);
 Павел Ссемогерере — (9 декабря 2021 — по настоящее время).

Суффраганные диоцезы 
 Диоцез Касаны–Луверо;
 Диоцез Кийинды–Митьяны;
 Диоцез Лугази;
 Диоцез Масаки.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008.
 Булла Quemadmodum ad Nos, AAS 45 (1953), p. 705

Ссылки 
 Информация  ;
 Официальный сайт митрополии ; 
 Информация на сайте gcatholic.org .

Католические епархии Уганды